The Front Page (1931), een filmkomedie onder regie van Lewis Milestone
The Front Page (1970), een Amerikaanse filmkomedie uit 1970
The Front Page (1974), een filmkomedie onder regie van Billy Wilder